

Patronyme 

 Allaoua Zerrouki (1915-1968), auteur-compositeur-interprète et poète Kabyle ;
 Ibn Eddine Zerrouki (1913-1957), cheikh, imam et martyr de la Guerre d'Algérie ;
 Ramiz Zerrouki (né en 1998), footballeur algérien ;
 Sid Ahmed Zerrouki (né en 1970), footballeur algérien.